Charles West (1885-1943) – attore statunitense del cinema muto
Charles West – scrittore britannico
Charles West (1816-1898) – pediatra britannico
Charles Fremont West (1889-1979) – giocatore di football americano e medico statunitense
Charles West Cope (1811-1890) – pittore britannico